Disputanta steht für:

 Disputanta (Kentucky), census-designated place im Rockcastle County, Kentucky, Vereinigte Staaten
 Disputanta (Virginia), census-designated place im Prince George County, Virginia, Vereinigte Staaten